Amerikai Egyesült Államok
Morristown, település Arizona államban
Morristown, település New Jersey államban
Morristown, település Tennessee államban
Morristown, település Vermont államban